Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2021 года прошёл 2-8 июня в Ханты-Мансийске. В соревнованиях приняли участие 206 спортсменов, представлявших 38 регионов страны.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты России в 2021 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Июнь 2021 года в России
2021 год в тяжёлой атлетике
2020-е годы в Ханты-Мансийском автономном округе